Лома има више значења:
 Лома
 Лома (Колорадо)
 Лома (Монтана)
 Лома (Северна Дакота)